Luka Perković (književnik)
 Luka "Perkz" Perković